Isola Dhulalam kan syfta på följande platser:

Eritrea 

 Dulalam, ö, 
 Dha-lalam, ö, 

Robotskapade Eritreaförgreningar